Ausztria
Kismarton (németül Eisenstadt, horvátul Željezno) város, Burgenland tartomány székhelye
Nagymarton (németül Mattersburg, korábban Mattersdorf) kisváros, Burgenland tartomány, Nagymartoni járás

 Magyarország
Martonfa, Baranya megye
Nyírmártonfalva, Hajdú-Bihar megye

 Románia
Kézdimartonfalva (románul Mărtineni), Kovászna megye
Mártonfalva (egykor Szászmártonfalva, románul Metiş, németül Martinsdorf), Szeben megye, Sálfalva (Mihăileni) községhez tartozik
Martonfalva, Székelydobó valamikori része

 Szlovákia
Nemesmartonfala (1899-ig Martonfalva, szlovákul Martinová), Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Vajkmártonfalva (szlovákul Lúčnica nad Žitavou), Nyitrai kerület, Nyitrai járás 
Zsitvamártonfalva (szlovákul Martinová nad Žitavou), Vajkmártonfalva része